Kriegsheim ist der Familienname von:

 Arno Kriegsheim (1880–?), preußisch-deutscher Politiker und Militär

Kriegsheim ist der Name folgender Orte:

 Kriegsheim (Bas-Rhin), französische Gemeinde im Unterelsass
 Kriegsheim (Monsheim), Ortsteil von Monsheim in Rheinhessen